Escaiola (construcció) per enguixar
 Escaiola (medicina), habitualment per a immobilitzar una extremitat per una fractura, fissura, un esquinç (és l'anomenada escaiola ortopèdica)
 Escaiola (planta) de nom científic Phalaris canariensis
 Banû Escaiola, nissaga granadina